Ефіальт — афінський державний діяч
 Ефіальт — персонаж давньогрецької міфології
 Ефіальт — зрадник греків під час битви при Фермопілах